Astorg d'Aurillac, plus anciennement d'Orlhac, est un nom porté au Moyen Âge par plusieurs générations de la famille d'Orlhac puis d'Aurillac des seigneurs de Conros dans le Carladès.

Astorg est la forme romane du nom d'homme latin Eustorgius, souvent assimilé au nom du guerrier Hector, avec attraction du nom de rapace astour autour.

Un Astorg d’Aurillac était consul de Montpellier en 1204. Autre Astorg d’Aurillac fournit 25 hommes d’armes au roi Philippe le Bel pour la guerre de Flandres. Astorg de Conros était abbé de Vallette en 1304. Autre Astorg d’Aurillac, Chevalier, épousa, après 1307, dauphine de La Tour d’Auvergne, fille de Bernard VIII. »

 Astorg II, fils d'autre Astor, d'Orlhac, en Viadène (Rouergue), était marié avec Marguerite de Montal, fille du viguier Arpajon.
 Astorg IV d'Aurillac, marié à Déa de Carbonnières
 Astorg V d'Aurillac, marié à Marie de Rodez, fille d'Hugues II de Rodez.
 Astorg VI d'Aurillac, marié à Marguerite de Malemort
 Astorg VII d'Aurillac, le troubadour.
 Astorg VIII d'Aurillac, marié à Douce de Themines

Les armes des Astorg, famille influente d'Aurillac, sont à l'origine de celles de la ville d'Aurillac, laquelle fut un lieu d'étape du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle en venant de Clermont-Ferrand (actuellement la via Arvernha).

Notes et références

Voir aussi